Stari Grad o Starigrad es un topónimo eslavo que significa ciudad vieja y puede referirse a:

Bosnia y Herzegovina
Stari Grad (Sarajevo), localidad en Sarajevo.

Croacia
 Starigrad (Croacia), municipio en el condado de Zadar. 
Stari Grad (Croacia), ciudad en la isla de Hvar.
 Starigrad (Senj), localidad en el ejido de la ciudad de Senj.

Eslovenia
 Starigrad (Makole), localidad en Makole.

Macedonia del Norte
Stari Grad (Čaška), localidad en Macedonia del Norte.

Serbia
Stari Grad (Belgrado), localidad en Belgrado.
Stari Grad (Novi Sad), localidad en Novi Sad.
Stari Grad (Kragujevac), localidad en Kragujevac.
Stari Grad (Užice), localidad en Užice.